Futbolnyj klub Astrachaň (rusky: Футбольный клуб «Астрахань») byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Astrachaň v Astrachaňské oblasti. Založen byl v roce 1931, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly žlutá, černá a červená.

Své domácí zápasy odehrával na městském stadionu FK Astrachaň s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1931 – KSZ im. Stalina (Komanda sudoremontnogo zavoda imeni Stalina)
 1946 – KSZ im. Stalina (Komanda sudostroitělnogo zavoda imeni Stalina)
 1958 – KSZ (Komanda sudostroitělnogo zavoda)
 1965 – KAMSZ (Komanda Astrachanskogo morskogo sudostroitělnogo zavoda)
 1976 – FK Sudostroitěl Astrachaň (Futbolnyj klub Sudostroitěl Astrachaň)
 2008 – FK Astrachaň (Futbolnyj klub Astrachaň)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 9. března 2016 

Zaniklé ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1931
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016